Rotzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Rotzsch (1929–2013), deutscher Tenor, Chorleiter und Hochschullehrer
 Nicole Rotzsch (* 1976), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Rotsch